Mount Starr King kan verwijzen naar twee bergen die allebei naar predikant Thomas Starr King (1824-1864) vernoemd zijn:
 Mount Starr King (Californië), een 2.772 meter hoge granietkoepel in de Amerikaanse staat Californië
 Mount Starr King (New Hampshire), een 1.191 meter hoge berg in de Amerikaanse staat New Hampshire